Rukomet na pijesku je dio programa Svjetskih igara od 2001.

Muškarci

Žene

Međunarodna natjecanja u rukometu na pijesku
Svjetske igre
Svjetska rukometna natjecanja državnih reprezentacija